

Wydarzenia 

 nieudany atak Aten na Paros